The Promised Neverland, sèrie de manga del Japó
 Parc Nacional Tatra (Polònia) (del seu nom en polonès Tatrzański Park Narodowy), parc nacional a l'entorn dels Tatra, a Polònia
 Societat d'Amics de les Ciències de Varsòvia (del seu nom en polonès Towarzystwo Przyjaciół Nauk), societat científica històrica amb seu a Varsòvia, a Polònia
 Trastorn de la personalitat narcisista, trastorn de la personalitat caracteritzat per una necessitat desmesurada d'admiració
 Nutrició parenteral total (del seu nom en anglès Total Parenteral Nutrition), alimentació d'una persona únicament per via intravenosa
 Teràpia per pressió negativa, tècnica per a la cicatrització de ferides